Nozay puede referirse a: 

 Nozay, comuna francesa situada en Aube.
 Nozay, comuna francesa situada en Essonne.
 Nozay, comuna francesa situada en Loira Atlántico.